Colacu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Colacu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Colacu (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Colacu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea